Grandaddy — американская инди-рок-группа, существовавшая с 1992 по 2006 гг. Лидером группы, основным автором песен, вокалистом, гитаристом и клавишником являлся Джейсон Литл (Jason Lytle). Также в состав группы входили гитарист Джим Фэйрчайлд (Jim Fairchild), клавишник Тим Драйден (Tim Dryden), басист Кевин Гарсия (Kevin Garcia) и барабанщик Аарон Бёрч (Aaron Burtch). Пик карьеры группы пришёлся на начало 2000-х, когда Grandaddy выпустили альбом «Software Slump», признанный некоторыми изданиями одним из наиболее интересных релизов десятилетия. Однако, несмотря на повышенный интерес музыкальной прессы, коллектив не смог добиться значительного коммерческого успеха, и в 2006 г. было объявлено о его роспуске.

История 
Группа Grandaddy была образована в городке Модесто, штат Калифорния, по инициативе бывшего профессионального скейтбордиста Джейсона Литла, который был вынужден уйти из спорта после травмы колена. Кроме Литла в первоначальный состав группы вошли его друзья детства — басист Кевин Гарсия и барабанщик Аарон Бёрч. Поскольку в округе было немного клубов, подходивших для выступлений, группа была вынуждена давать концерты на соревнованиях скейтбордистов. Участники группы построили студию в доме Литла и начали самостоятельно выпускать свои записи. Первым подобным релизом стал кассетный мини-альбом «Prepare to Bawl», выпущенный в 1992 г. В 1994 г. Grandaddy выпустили свой дебютный альбом «Complex Party Come Along Theories» на кассетах ограниченным тиражом в 200 копий. В 1995 г. состав группы был усилен гитаристом Джимом Фэйрчайлдом и клавишником Тимом Драйденом. С приходом новых участников окончательно сформировалось звучание Grandaddy. Выпуск в 1996 г. ещё одного кассетного альбома «Don’t Sock the Tryer» был отменён. Вместо этого Grandaddy подписали контракт независимым лейблом WILL Records, на котором выпустили мини-альбом «A Pretty Mess by This One Band», считающийся началом их официальной дискографии.

Дискография 

Студийные альбомы
 Under the Western Freeway (1997)
 The Sophtware Slump (2000)
 Sumday (2003)
 Just Like the Fambly Cat (2006)
 Last Place (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джейсона Литла 
 Grandaddy on VYou 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2006 году
Рок-группы из Калифорнии
Инди-рок-группы США
Группы спейс-рока